Die M81-Gruppe ist eine Galaxiengruppe, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur so genannten Lokalen Gruppe befindet. Zur lokalen Gruppe gehört neben der Milchstraße auch die Andromedagalaxie. Die bekanntesten Mitglieder der M81-Gruppe sind die beiden Galaxien Messier 81 (M81), von welcher sich der Name ableitet, und Messier 82 (M82). Insgesamt gehören an die 60 Galaxien zu dieser Gruppe, wobei sich sieben große Galaxien darunter befinden.

Entdeckungsgeschichte 
Die ersten Mitglieder der M81-Gruppe waren bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. Die beiden bekanntesten Galaxien der Gruppe, M81 und M82, wurden am 31. Dezember 1774 vom deutschen Astronomen Johann Elert Bode entdeckt. Unabhängig davon wurden beide Galaxien im August 1779 von Pierre Méchain gefunden, welcher sie von Charles Messier in seinen Katalog aufnehmen ließ. Alle NGC-Objekte in der M81-Gruppe wurden zwischen 1788 und 1801 von Wilhelm Herschel gesichtet und katalogisiert.

Morphologie 

Die M81-Gruppe erstreckt sich über die Sternbilder Großer Bär und Giraffe und hat eine Winkelausdehnung von etwa 40° × 20°, das entspricht etwa 1,8 × 0,9 Megaparsec oder 5,87 × 2,93 Millionen Lichtjahre.

Die Distanz von unserer Sonne zum Zentrum des Galaxienhaufens beträgt in etwa 12 Millionen Lichtjahre. Damit ist die M81-Gruppe unserer lokalen Gruppe der am zweitnächsten liegende Galaxienhaufen. Etwas näher liegen Teile der Sculptor-Gruppe, ein Galaxienhaufen dessen Zentrum ebenfalls etwa 12 Millionen Lichtjahre entfernt liegt.

Die M81-Gruppe und die lokale Gruppe gehören mit einigen anderen Galaxiengruppen dem Virgo-Superhaufen an, dessen Zentrum der Virgo-Galaxienhaufen bildet. Aufgrund der geringen Rotverschiebung der Mitglieder der M81-Gruppe ist anzunehmen, dass sich die M81-Gruppe ebenso wie die lokale Gruppe auf das Zentrum des Virgo-Galaxienhaufens zubewegt. Das Zentrum der M81-Gruppe bilden die   Galaxien M81, M82 und NGC 3077 sowie einige andere Spiralgalaxien und irreguläre Zwerggalaxien.

Die Masse der sichtbaren Materie inklusive der berechneten Masse der dunklen Materie beträgt (1,6 ± 0,3) · 1012 M☉.

Galaxien in der M81-Gruppe 

Die Tabelle ist zusammengestellt aus den Angaben von Atlas of the Universe und The M81 group of Galaxies: New distances, kinematics and structure (2002). Die Daten für den Typ, die Koordinaten, Helligkeit und den scheinbaren Durchmesser sind der NASA/IPAC Extragalactic Database entnommen. Die Daten können in der NED Datenbank mit den Bezeichnungen in der Spalte Name abgerufen werden (Ausnahmen: KK=KK98, HS=HS98, FM=FM2000). Die Distanzen stammen von den Arbeiten von Karachentsev 2005 und 2002.

Siehe auch 
 Struktur des Kosmos
 Liste der hellsten Galaxien
 Position der Erde im Universum
 Lokale Gruppe
 Maffei-Gruppe
 M83-Gruppe
 Sculptor-Gruppe
 Canes-Venatici-I-Gruppe

Weblinks 

 Sterne und Weltraum, Die M81-Gruppe
 Galaxiengruppe M81 in verschiedenen Aufnahmen
 SEDS Beschreibung der M81-Gruppe
 SEDS Messier-Galaxiengruppen
 Atlas of the Universe
 Bestandsaufnahme der bekannten Zwerggalaxien in der M81-Gruppe
 Ursa Major A, M82 (Geschichte)
 The M81 group of galaxies: New distances, kinematics and structure (2002), 
 The Local Group and Other Neighboring Galaxy Groups, Karachentsev 2005, 
 Nearby Groups of Galaxies
 M81-Gruppe in der NASA/IPAC EXTRAGALACTICAL DATABASE
 Spektrum.de: Sammlung von Amateuraufnahmen Messier 81, 82 & Umgebung

Einzelnachweise 

Galaxienhaufen